Čihák či Číhák může být:
příjmení osob
 Bohumil Čihák (1905–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Evžen Čihák (1885–1958) – český letecký konstruktér a průkopník aviatiky
 František Čihák (1921–???) – český politik
 Jaroslav Čihák (1891–1944) – československý generál, příslušník Obrany národa a zahraničního odboje ve Velké Británii
 Josef Čihák – více různých osobností
 Ladislav Čihák (* 1981) - český lední hokejista a trenér
 Libor Čihák (* 1968) – český fotbalista
 Marek Čihák – český stolní tenista
 Pavel Čihák (1933-2003) – český matematik
 Pavel Čihák (* 1960) – český politik
 Petr Čihák (* 1969) – český hokejista
 Radomír Čihák (1928–2016) – český lékař, anatom
 Pavel Čihák – český florbalista 
 Zdeněk Čihák (1933–2015) – český diskař, olympionik

 místopisný název
 Čihák – část obce Klášterec nad Orlicí v okrese Ústí nad Orlicí nedaleko Zemské brány

Podobné příjmení 
 Čiháková

Česká příjmení